Боян Настич (* 1994) — боснійський та сербський футболіст, лівий захисник польського клубу «Ягеллонія».
 Варнава Настич (1914—1964) — титулярний єпископ і святий Сербської Православної Церкви.
 Настич Володимир Васильович (1974—2022) — капітан, співробітник роти поліції особливого призначення Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Жаклін Настич (* 1980) — німецька політикиня.
 Ненад Настич (* 1981) — сербський футболіст.
 Радован Настич (* 1975) — американський художник.
 Стефан Настич (* 1992) — сербський і канадський баскетболіст.